На даній сторінці наведена відеографія південнокорейського жіночого гурту Girls' Generation. Girls' Generation були в музичному бізнесі з моменту дебюту в серпні 2007 року. Група складається з восьми учасників: Тейон, Санні, Тіффані, Хьойон, Юрі, Су Йон, Юна та Сохьон. Колишня учасниця Джесіка була виключена з гурту в 2014 році.

Музичні кліпи

Комерційні відео

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Серіали

Реаліті-шоу

Спеціальні випуски

Примітки

Посилання 
 Girls' Generation на YouTube

Відеографії